Бойд (округ, Кентуккі)
 Бойд (округ, Небраска)

Див. також 

 Бойд